Dziewin – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubińskim, w gminie Ścinawa 
 Dziewin – wieś w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Drwinia

Zobacz też 
 Dziewiń Duży
 Devín